Ezrin bezeichnet:
 ein Protein (auch Villin-2 genannt), siehe: FERM-Domäne
 Bob Ezrin (* 1949), ein kanadischer Musiker und Plattenproduzent